Happy – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Randall
 Happy (ang. Happy Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Happy – tollywoodzki komediodramat miłosny
 Happy – album włoskiej piosenkarki Alexii
 Happy – singel Leony Lewis
 Happy – singel Michaela Jacksona
 Happy – singel Pharrella Williamsa
 Happy – singel Buraka Yetera
 Happy – singel Taeyeon

Zobacz też:
 Happy! – magazyn
 Happy, happy – norweski komediodramat
 Happy, Texas – film komediowy produkcji amerykańskiej
 Happy TV – serbski kanał telewizyjny